Mag (kapłan perski)
 Trzej Królowie

Zobacz też 
 mag